Omar Hajjam,  perzijski astronom, matematičar i pjesnik
 Hajjam (otok), otok u Perzijskom zaljevu